Групповая шоссейная велогонка среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 пройдёт 28 июля. В соревнованиях примут участие 144 спортсмена из 61 страны. Дистанция трассы составила 250 км. В составе сборной Великобритании на старт вышел победитель Тур де Франс 2012 Брэдли Уиггинс, но в итоге занял лишь 103-е место.

Призёры

Ход гонки 

Гонка протяжённостью 250 км проходила в парках на юго-западе Лондона. Команда Великобритании в пелотоне уверенно контролировала сформировавшийся по ходу отрыв, однако за 10 км до финиша отставание основной группы составляло около минуты и вероятность догнать его уже была мала. В группе отрыва за 13 км до финиша не справился с управлением на повороте и упал Фабиан Канчеллара (повредив локоть), и около пяти человек попало в завал, ехавший за ним Александр Винокуров попал в этот завал, но смог быстро вернуться в гонку. За 6 км до финиша Винокуров и колумбиец Ригоберто Уран предприняли попытку вдвоём оторваться, которая увенчалась успехом. На финише Александр Винокуров обошёл конкурента.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Результаты на официальном сайте игр